Cambeses ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Cambeses (Barcelos)
 Cambeses (Monção)
 Cambeses do Rio